Garlin (en francès Garlin) és un municipi francès, situat al departament dels Pirineus Atlàntics i a la regió de la Nova Aquitània.

Demografia

Administració

Agermanaments 
  Ayerbe

Referències 

Municipis del Cantó de Garlin